Autostrada A44 (Holandia)
 Autostrada A44 (Niemcy)
 Autostrada A44 (Portugalia)